Als Meisterhäuser werden folgende Bauwerke bezeichnet:
 Meisterhäuser Dessau, die Unterkünfte für die Professoren des Bauhauses in Dessau
 Meisterhäuser (Krupp), die ersten Werkswohnungen der Firma Krupp in Essen

Meisterhaus ist der Name folgender Orte:
 Meisterhaus (Eichstegen), Ortsteil der Gemeinde Eichstegen im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Meisterhaus (Öhringen), ehemaliger Wohnplatz im zentralen Stadtteil von Öhringen im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg; aufgegangen